Michele I di Alessandria – patriarca di Alessandria dall'860 all'870, riconosciuto solo da cattolici e ortodossi
 Michele I di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta dal 743 al 767

Pagine correlate 
Michele I